Yanggang bezeichnet:

eine Provinz in Nordkorea, siehe Ryanggang-do;
die Großgemeinde Yanggang (杨岗镇) in der Stadt Hulin der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yanggang (Hulin).